Yarshea (Јаршеја — „животиња из Јаршеа”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Indohyaenodontidae, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Yarshea.

Временска распрострањенст рода Yarshea унутар породице Indohyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Indohyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије